Belize – państwo w Ameryce Środkowej
 Belize – rzeka w Ameryce Środkowej
 Belize – miasto w Angoli
 Belize – stolica Belize
 Belize – dystrykt w Belize